Hermann (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Hermann Huppen (auteursnaam: Hermann), een Belgische stripauteur
Hermann, een jongensnaam
Arminius ofwel Hermann, een Germaans veldheer in de Slag bij het Teutoburgerwoud

Zie ook 
Herman (doorverwijspagina)
Heřmaň (doorverwijspagina)